Chris Harris peut désigner :
 Chris Harris (1973-), est un catcheur (lutteur professionnel) américain ;
  (1982-), est un joueur et entraîneur américain de football américain ;
 Chris Harris, Jr. (1989-), est un joueur américain de football américain ;
 Chris Harris (1990-), est un joueur de rugby à XV international écossais.